Todaro ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Todaro (1818–1892), italienischer Botaniker
 Antonio Todaro (1929–1994), argentinischer Tanzlehrer
 Francesco Todaro (1839–1918), italienischer Anatom
 Joseph Todaro, Jr., italoamerikanischer Mafioso
 Michael Todaro (* 1942), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Salvatore Todaro (1908–1942), italienischer Marineoffizier und U-Boot-Kommandant
 Vincenzo Todaro (1855–1926), italienischer (Genre-)Maler.